Le Petit-Abergement é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2016 foi fundida com as comunas de Hotonnes, Le Grand-Abergement e Songieu para a criação da nova comuna de Haut-Valromey.

Demografia 
Em 2006 Le Petit-Abergement apresentava uma população de 141 habitantes, distribuídos por 114 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain